Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Kitzbühel du 13 au .

Claudia Kohde-Kilsch remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Eva Pfaff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Autriche
Sport en Autriche en 1981
Tennis en juillet 1981